Jméno a příjmení Jan Jarolím má více známých nositelů:

 Jan Jarolím (1946) – starosta městské části Praha 9
 Jan Jarolím (1974) – starosta města Dvůr Králové nad Labem
 Jan Jarolím (architekt) – československý architekt